Gheorghe Gheorghiu-Dej se poate referi la:

 Gheorghe Gheorghiu-Dej - om politic român, activist comunist, lider al Partidului Comunist Român;
 Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej - nume purtat de orașul Onești între 1965 și 1990; 
 Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej” - nume purtat de Universitatea Politehnica din București într-o anumită perioadă;
 Georgiu-Dej, vechea denumire a orașului Liski din Federația Rusă între 1965 - 1990, dată în cinstea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vezi și 

 Gheorghiu (dezambiguizare)